La Diócesis de Santa Rosa puede referirse a:

 Diócesis de Santa Rosa, en Santa Rosa, La Pampa, Argentina;
 Diócesis de Santa Rosa, en California, Estados Unidos.